Neu St. Johann ist die Bezeichnung für
 Neu St. Johann SG, ein Ortsteil von Nesslau
 Kloster Neu St. Johann, ein ehemaliges Kloster (1680–1805) in Neu St. Johann, politische Gemeinde Nesslau, Schweiz

Siehe auch:
 Alt St. Johann
 St. Johann